Трка на 1.500 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2014. одржано је 7. и 8. марта у Ерго Арени у Сопоту (Пољска).

Земље учеснице 
Учествовало је 22 такмичара из 19 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2014. 
Стање 6. март 2014.

Најбољи резултати у 2014. години 
Десет најбољих атлетичара године на 1.500 метара у дворани пре првенства (6. марта 2014), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2014.

Квалификационе норме

Стартна листа 
Табела представља листу такмичара пре почетка првенства у трци на 1.500 метара у дворани са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају.

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама учесници су били подељени у три групе из којих су се у полуфинале квалификовали по два првопласирана из сваке групе (КВ) те још три такмичара са најбољим резултатима (кв).,

Финале 

Финална трка је стартовала 08. 03. 2014. у 20:00.

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2014. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2014.
Трка на 1.500 метара на Светском првенству у атлетици у дворани